John Breckinridge kan syfta på bland andra:

John Breckinridge (1760–1806), amerikansk senator och justitieminister
John C. Breckinridge (1821–1875), amerikansk senator och vicepresident
John B. Breckinridge (1913–1979), amerikansk ledamot av representanthuset